Ботола 1 2003/2004 () — 48-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2003/04 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2003/04 на сайте goalzz.com 

2003/2004
Марокко
Марокко
2003 год в Марокко
Спорт в Марокко в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004